Симанес-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Население — 569 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
Ayuntamiento de Cimanes de la Vega
Cimanesdelavega.com

Муниципалитеты Леона